hrabstwo Hart (ang. Hart County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Hart (ang. Hart County) w USA, w stanie Kentucky